Sankt Euphemia bzw. Heilige Euphemia steht für:
* Euphemia von Chalkedon († um 303), frühchristliche Jungfrau und Märtyrin (Gedenktag 16. September, auch 24. Juli)

 Kirchen der frühchristlichen Heiligen, siehe Euphemiakirche
Selige Eufemia:
 Euphemia von  Altenmünster († 1180), Äbtissin (17. Juni)
 Eufemia Domitilla († 1359), Dominikanerin aus Ribor, Schlesien (17. Januar)

Siehe auch:

 Sainte-Euphémie (frz.), Santa Eufemia (span., port. Santa Eufémia), Sant’Eufemia (ital.), Sveta Eufemija, Sveta Fumija (kroat.)